Rabald lautet der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Rabald (1934–2019), deutsche Schlagersängerin
 Erich Rabald (1899–1967), deutscher Chemiker